Marsac puede referirse a: 

 Marsac, comuna de Charente (Francia).
 Marsac, comuna de Creuse (Francia).
 Marsac, comuna de Altos Pirineos (Francia).
 Marsac, comuna de Tarn y Garona (Francia).